Ronald Rüeger, né le  à Bülach, est un gardien suisse et écossais de hockey. Il est le frère de Brian Rüeger.

En , il devient le troisième joueur de l'histoire à dépasser la barre des  dans la Ligue nationale A, après Gil Montandon et Martin Steinegger.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1990-1991||EHC Kloten||LNA||1||26|| ||2,31|| || ||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|1991-1992||EHC Kloten||LNA||1||60|| ||1,00|| || ||2||0||0||0||0||0||0||0
|-
|1992-1993||HC Davos||LNB||13||742|| ||3,15|| || ||6||0||0||0||0||0||0||0
|-
|1993-1994||EHC Bülach||LNB||30|||| ||4,19|| || ||6||4||240|| ||3,75|| ||0||0
|-
|1994-1995||HC Ambrì-Piotta||LNA||8||324|| ||3,70|| || ||4||0||0||0||0||0||0||0
|-
|1995-1996||SC Herisau||LNB||33|||| ||2,84|| || ||0||5||300|| ||3,00|| ||0||0
|-
|rowspan="2"|1996-1997||EV Zoug||LNA||15||766|| ||3,37|| || ||2||0||0||0||0||0||0||0
|-
|Lausanne HC||LNB||5||310|| ||2,52|| || ||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|1997-1998||EV Zoug||LNA||20|||| ||2,84|| || ||2||16||939|| ||2,81|| ||2||10
|-
|1998-1999||EV Zoug||LNA||27|||| ||2,86|| || ||4||4||246|| ||3,66|| ||0||2
|-
|1999-2000||EV Zoug||LNA||30|||| ||3,18||91,1 || ||2||3||91|| ||5,16||88,1||0||0
|-
|2000-2001||EV Zoug||LNA||14||781|| ||3,69||88,4|| ||4||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2000-2001||AIK IF||Elitserien||4|| || ||3,27||89,3|| ||0||-||-||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2001-2002||EV Zoug||LNA||18||796|| ||3,09|| ||0||2||-||-||-||-||-||-||-
|-
|HC Lugano||LNA||4||246|| ||1,71|| ||1||0||12||769|| ||2,34|| ||1||2
|-
|2002-2003||HC Lugano||LNA||43|||| ||2,80|| || 3||4||16||962|| ||2,00|| ||2||4
|-
|2003-2004||HC Lugano||LNA||43|||| ||2,58|| || 2||4||16|||| ||2,15|| ||1||0
|-
|2004-2005||HC Lugano||LNA||29|||| ||2,03|| || 0||2||1||67|| ||4,53|| ||0||0
|-
|2005-2006||HC Lugano||LNA||42|||| ||2,57|| || 3||14||17|||| ||2,16|| ||3||4
|-
|2006-2007||Kloten Flyers||LNA||44|||| ||2,78|| || 2||8||11||658|| ||3,65|| ||0||0
|-
|2007-2008||Kloten Flyers||LNA||50|||| ||2,54|| || 0||37||5||318|| ||3,40|| ||0||0
|-
|2008-2009||Kloten Flyers||LNA||50|||| ||2,53|| || 4||6||15||954|| ||1,70|| ||4||0
|-
|2009-2010||Kloten Flyers||LNA||47|||| ||2,77||90,6||1||6||10||585|| ||2,77||89,1||0||2
|-
|2010-2011||Kloten Flyers||LNA||43|||| ||2,09||90,8||2||6||18|||| ||2,19||91,5||2||6
|-
|2011-2012||Kloten Flyers||LNA||48|||| ||2,17||91,2||8||2||5||298|| ||3,22||88,8||1||0
|-
|2012-2013||Kloten Flyers||LNA||37|||| ||2,51||91,0||4||27||5||340|| ||1,76||92,7||0||0

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en février 1973
Naissance à Bülach
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur écossais de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Davos
Joueur du EHC Bülach
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du SC Herisau
Joueur du EV Zoug
Joueur du Lausanne HC
Joueur de l'AIK IF
Joueur du HC Lugano
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Gardien de but de hockey sur glace